Bean est un nom propre ou plus rarement un nom commun.

Prénom et patronyme
Bean est un prénom et un nom de famille d'origine celtique; il s'agirait d'une forme de Beathan, prénom dérivé de beatha (bith, beatha) [ˈbʲahə], qui signifie la vie.

Saints 
Il existe plusieurs saint Bean :
 Bean (+ ?), irlandais mentionné dans le Martyrologe romain, célébré le 16 décembre,
 Bean de Mortlach (+ vers 1012), évêque de Mortlach ; célébrée le 26 décembre dans le diocèse d'Aberdeen, le 26 octobre ailleurs.

Personnages portant ce patronyme

 Alan Bean (1932-2018), astronaute américain,
 Barton Appler Bean (1860-1947), ichtyologiste américain,
 Charles Bean (1879-1968), historien et correspondant de guerre australien de la Première Guerre mondiale
 Frances Bean Cobain (1992-), artiste visuelle américaine, fille de Kurt Cobain,
 Jeff Bean (1977-), skieur acrobatique canadien,
 Marcus Bean (1984-), footballeur jamaïcain,
 Reathel Bean (1942-), acteur américain,
  (1874-1944), anatomiste américain,
 Roy Bean (1825-1903), juge américain,
 Sawney Bean (XVIe siècle), chef d'un clan écossais, exécuté pour meurtre et cannibalisme,
 Sean Bean (1959-), acteur de cinéma britannique, a incarné le personnage de « Boromir » dans Le Seigneur des anneaux,
 Tarleton Hoffman Bean (1846-1916), ichtyologiste américain,
 William Jackson Bean (1863-1947), botaniste britannique,

Surnom et pseudonyme
 Coleman Hawkins dit Bean (1904-1969), saxophoniste ténor de jazz américain ;
 Orson Bean (1928-2020), acteur américain ;

Personnages de fiction et série 
 Mr Bean, personnage principal d'une série télévisée britannique éponyme joué par Rowan Atkinson et dans les films tirés de la série, Bean de Mel Smith et Les Vacances de Mr Bean de Steve Bendelack,
 Julian Delphiki, dit Bean, est un  personnage  du Cycle d'Ender d'Orson Scott Card,
 La princesse Bean est l'héroïne de la série Désenchantée créée par Matt Groening.

Toponyme 
 Bean, village du Kent en Angleterre.

Divers
 Bean est un terme anglais générique traduit par "haricot" en français, quand il s'agit de la légumineuse, mais aussi par « graine », voire « cerise » (coffee bean) quand il s'agit du café. Il existe une comptine anglaise :      (ce qui peut être traduit par "Haricots, fruits musicaux : plus t'en manges, plus tu fais tut-tut").
 JavaBeans, un type de composant logiciel du langage Java.
 The Bean est le surnom de la sculpture Cloud Gate de Anish Kapoor.

Voir aussi

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre